4. Mistrovství světa v hokejbalu žen 2013 se konalo v Kanadě. Vítězem stala Kanada, která ve finále porazila obhájce titulu Slovensko 2:0. České hokejbalistky vyhrály po čtvrté bronzovou medaili.

Skupina A

Skupina B

Play-off

Pavouk play-off

Čtvrtfinále

Semifinále

Zápas o 3. místo

Finále

Konečné pořadí 

Hokejbal v Kanadě
Mistrovství světa v hokejbalu
Hokejbal v roce 2013
Sport v St. John's (Newfoundland a Labrador)
Sport v Kanadě v roce 2013